Ульдурга́:

 Ульдурга — река в Забайкальском крае.
 Ульдурга — село в Еравнинском районе Бурятии.
 Ульдурга — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края.